La línea N7 puede referirse a distintas líneas de transporte:
 La línea N7 de la ciudad de Córdoba ();
 La línea N7 de la empresa municipal de autobuses de Madrid ();
 La línea N7 de los Transportes Urbanos de Zaragoza ().